Arash – personaggio delle leggende persiane
 Arash – cantante e attore iraniano
 Arash – album di Arash del 2005
 Arash – nome proprio di persona persiano maschile
 Arash – circoscrizione rurale del distretto di Ngorongoro (Tanzania)